Александр Жилин:
 Жилин, Александр Алексеевич (1880—не ранее 1949) — русский правовед, профессор Санкт-Петербургского университета, статский советник.
 Жилин, Александр Иванович (1899—1944) — Герой Советского Союза.